AIK deltog säsongen 2011 i Allsvenskan och Svenska Cupen. AIK spelade sin 82:a säsong i Allsvenskan och man slutade på tvåa, 5 poäng efter Helsingborgs IF. I svenska cupen så slogs AIK ut av Åtvidabergs FF efter en 0–3 förlust. Den 10 november 2010 avgick AIK:s tränare Alex Miller från posten och den 16 december 2010 tog Andreas Alm över laget.

Allsvenskan 
Huvudartikel: Fotbollsallsvenskan 2011.
AIK:s allsvenska säsong påbörjades på hemmaplan med ett derby mot Djurgårdens IF den 4 april 2011, matchen slutade oavgjort 0–0. Den 25 april i den femte omgången så mötte AIK Syrianska FC på bortaplan i Södertälje, matchen avbröts efter att det kastats föremål in på planen. Svenska Fotbollförbundet tilldömde segern till Syrianska. AIK avslutade sin säsong på bortaplan den 23 oktober 2011 mot de redan färdiga mästarna Helsingborgs IF, matchen slutade 1–1 och AIK slutade på en andraplats i Allsvenskan.

Matcher

Tabell 

Noteringar:
 Matchen Syrianska FC – AIK, den 25 april 2011, avbröts efter cirka 20 minuters spel, varvid disciplinnämnden i efterhand tilldömde seger för Syrianska FC med 3–0.
 Matchen Malmö FF – Helsingborgs IF, den 24 maj 2011, avbröts efter cirka 30 minuters spel, varvid disciplinnämnden i efterhand tilldömde seger för Helsingborgs IF med 3–0.
 Matchen Malmö FF – Djurgårdens IF, den 30 juli, avbröts efter cirka 10 minuters spel. Den 5 september meddelade tävlingsutskottet att matchen ska spelas om.

Statistik

Svenska Cupen 

AIK spelade endast en match i Svenska cupen, detta gjorde man i den tredje omgången då man mötte Åtvidabergs FF på bortaplan. AIK förlorade matchen med 0–3 och slogs därmed ut ur cupen.

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

Fotboll i Sverige 2011
2011
Fotbollssäsongen 2011 efter lag